Pescara – miasto we Włoszech
 Pescara – prowincja we Włoszech
 Pescara – rzeka we Włoszech